Гандара:

 Гандхара (также Гандара, Гхандара, Чандахара) — историческая область и название древнего царства, простиравшегося от восточного Афганистана до северо-западного Пакистана.

 Гандара, Антонио де ла (, 1861—1917) — французский художник.